Peugniez ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Peugniez (* 1947), französischer Autor von Führern durch die Zisterzienserklöster Europas
 Pauline Peugniez (1890–1987), französische Malerin und Glasmalerin